Mistrzostwa Polski w Szachach 2004 – turnieje szachowe, rozegrane w 2004 r. w Warszawie (mężczyźni i kobiety), mające na celu wyłonienie 61. mistrza Polski mężczyzn oraz 56. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Bartłomiej Macieja (1. raz w karierze) i Monika Soćko (2. raz w karierze).

Wyniki 61. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 24 kwietnia – 7 maja 2004

Wyniki 56. Mistrzostw Polski Kobiet 
Warszawa, 24 kwietnia – 7 maja 2004

Dogrywka 
Warszawa, 7 maja 2004, 2 partie tempem P-25'+10" (drugiej nie rozegrano)

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn 2004
 POL-ch, Warsaw 2004 
 POL-ch (Women), Warsaw 2004 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2004 w polskim sporcie